Dickson kan syfta på:

 Dickson – en efternamn och förnamn samt personer med namnet
 Dickson (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Dickson (släkt) – en svensk köpmannafamilj, känd för sin verksamhet i Göteborg under 1800-talet 
 Dickson-Klubben – en sammanslutning mellan de tre främsta pristagarna i tävlingen om Dicksonpokalen
 Dicksonpokalen – trofé i löpning 1 engelsk mil och senare 1 500 meter
 Dicksonska folkbiblioteket – ett hus på Södra Allégatan 4 i stadsdelen Haga i Göteborg
 Dicksonska palatset – en trevåningsbyggnad av sten i korsningen av Södra Vägen och Nya Allén i Göteborg
 James Dickson & Co – ett tidigare handelshus med säte i Göteborg
 Robert Dicksons stiftelse – en svensk bostadsstiftelse som bildades i Göteborg 1860

Geografi

Antarktis 

 Cabo Dickson,

Nya Zeeland 

 Dickson (berg), Tasman,

USA 

 Dickson (flygplats), Kansas, Lyon County, 
 Dickson, Oklahoma, ort, Carter County, 
 Dickson, Tennessee, ort, Dickson County,

Se även
 Dickson County – Tennessee

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar